Lord Ker steht für folgende Lordships of Parliament in der Peerage of Scotland:

 Lord Ker of Nisbet, geschaffen 1616
 Lord Ker of Cessford and Cavertoun, geschaffen 1633

Siehe auch:
 Baron Ker